Зои Садовски-Синнотт (, род. 6 марта 2001 года, Сидней, Австралия) — новозеландская сноубордистка, выступающая в слоупстайле и биг-эйре, олимпийская чемпионка 2022 года в слоупстайле, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в биг-эйре, двукратная чемпионка мира в слоупстайле (2019, 2021). Первая чемпионка зимних Олимпийских игр в истории Новой Зеландии. Победительница зимних Экстремальных игр в слоупстайле (2019, 2020) и призёр в биг-эйре.

Биография 
Зои Садовски-Синнотт родилась в австралийском Сиднее. В возрасте шести лет вместе с семьей переехала жить в Новую Зеландию. Её отец, Шон, — новозеландец, а мать, Робин, — американка. У Зои есть два старших брата, Дилан и Харрисон.

Проживает в городе Ванака на юге Новой Зеландии.

Спортивная карьера 
Зои Садовски-Синнотт начала заниматься сноубордом в девять лет. Впервые на международной арене она появилась 25 июля 2015 года в Кардроне (Новая Зеландия) на соревнованиях Кубка Океании, где она стала чемпионкой в слоупстайле и заняла 5 место в хафпайпе. На этапах Кубка мира Зои дебютировала 17 декабря 2016 года в США, заняв девятое место в биг-эйре.

Впервые Зои попала на подиум этапа Кубка мира 11 февраля 2017 года в Квебеке, став третьей в биг-эйре.

В 2017 году на чемпионате мира в Сьерра-Неваде Зои Садовски-Синнотт выиграла серебряную медаль в слоупстайле и стала 4-й в биг-эйре.

В 2018 году на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане стала 13-й в слоупстайле и завоевала бронзовую медаль в биг-эйре. Это вторая в истории медаль зимних Олимпийских игр для Новой Зеландии, первую завоевала горнолыжница Аннелиз Кобергер в 1992 году. Также Зои стала самым молодым призёром Олимпийских игр в истории Новой Зеландии (16 лет и 353 дня), но в тот же день через несколько часов её рекорд превзошёл фристайлист Нико Портеус (16 лет и 91 день).

На чемпионате мира 2019 года выиграла золото в слоупстайле (старты в биг-эйре были отменены). На чемпионате мира 2021 года вновь стала лучшей в слоупстайле, а также завоевала серебро в биг-эйре.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Зои во второй день соревнований 6 февраля завоевала золотую медаль в слоупстайле, первую для своей страны на зимних Олимпиадах.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Призовые места на этапах Кубка мира (6)

Примечания

Ссылки 
 Зои Садовски-Синнотт на сайте МОК
 Зои Садовски-Синнотт на сайте национальной спортивной организации Новой Зеландии
 Профиль FIS

Сноубордисты Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по сноуборду
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по сноуборду